Редтенбахер () — немецкая фамилия.
 Редтенбахер, Йозеф (1810—1870) — австрийский химик и ботаник, родной брат Людвига Редтенбахера.
 Редтенбахер, Людвиг (1814—1876) — австрийский энтомолог, родной брат Йозефа Редтенбахера.
 Редтенбахер, Фердинанд (1809—1863) — профессор в области кинематики механизмов, учитель Карла Бенца и Эмиля Шкоды.

См. также 
 Реттенбах (значения)